Raiden bezeichnet

 Raiden (Gemeinde Niederkappel), Ortschaft der Gemeinde Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Raiden (Gemeinde Sankt Stefan), Ortschaft der Gemeinde Sankt Stefan am Walde, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Raiden Tameemon, japanischer Sumoringer (1767–1825)
 Raijin, japanische Shinto-Gottheit, Gott des Donners
 Raiden (Computerspiel), eine Shoot-’em-up-Reihe des japanischen Unternehmens Seibu Kaihatsu (1990)
 Mitsubishi J2M Raiden, ein japanisches Kampfflugzeug des Zweiten Weltkriegs
 eine Figur aus dem Computerspiel Mortal Kombat (1992)
 eine Figur aus dem Computerspiel Metal Gear Solid

Siehe auch:
 Raid
 Reiden